U 148 oder U-148 bzw. U148 steht für:

 SM U 148, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine für den Ersten Weltkrieg, 1921 versenkt nach Ausschlachtung in Amerika. 
 U 148 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 148, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-148, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung